Име Овер може се односити на:

 Овер (Манш), насеље и општина у северној Француској у региону Доња Нормандија, у департману Манш,
 Овер (Горња Лоара), насеље и општина у централној Француској у региону Оверња, у департману Горња Лоара
 Овер л Амон, насељено место у Француској у региону Лоара, у департману Сарт,
 Овер су Монфокон, насељено место у Француској у региону Лоара, у департману Сарт,
 Овер сир Оаз, насељено место у Француској у Париском региону у департману Долина Оазе.
 Овер Сен Жорж, насеље и општина у северном делу централне Француске у Париском региону у департману Есон